Ил-18 (1946 г) — советский опытный, многоместный, дальний, четырёхмоторный авиалайнер с гермокабиной большого объёма. Спроектирован ОКБ С. В. Ильюшина и построен после Второй мировой войны, в течение 1945 года. Новый самолёт должен был обеспечить перевозку 60—65 пассажиров на расстояние до 5000 км, с крейсерской скоростью 450 км/ч и эксплуатироваться совместно с парком самолётов Ли-2 и Ил-12. Первоначально на самолёт планировалось установить четыре мощных авиационных дизеля АЧ-72 А. Д. Чаромского. Фактически на самолёт были установлены двигатели АШ-73, без наддува. Хотя сам самолёт получился удачным, его двигатели — АШ-73TK А. Д. Швецова — ещё не были доведены, ввиду беспрецедентной сложности системы наддува, и были недостаточно надёжными для использования в гражданской авиации. В итоге эти двигатели и были применены для бомбардировщика Ту-4, а работы по самолёту Ил-18 были временно приостановлены в 1948 году.

Первый полёт выполнен 17 августа 1946 года экипажем во главе с лётчиком-испытателем Владимиром Коккинаки.
3 августа 1947 г. Опытный самолёт Ил-18 принял участие в воздушном параде в Тушино, во главе колонны пассажирских самолётов Ил-12.
В дальнейшем эта машина эксплуатировалась до 1950 года, но в серию не пошла. Опыт проектирования, постройки и лётных испытаний поршневого самолёта Ил-18 был использован при создании одноимённого самолёта Ил-18 с турбовинтовыми двигателями.

Разработка 
Ил-18 разрабатывался для «Аэрофлота», который планировал использовать его как дальнемагистральный самолёт для внутренних и международных рейсов. Он был запланирован как низкоплан с четырьмя дизельными двигателями. Для увеличения максимальной скорости и улучшения аэродинамики аэродинамическое качество было доведено до 12. Для взлёта требовалась грунтовая взлётно-посадочная полоса длиной менее 1 км. Его основные колёса были больше, чем обычно, для преодоления небольших неровностей. Предполагался герметичный фюзеляж с багажным отделением в конфигурации от 27 спальных мест до 77 сидячих мест. Большое внимание было уделено проектированию фюзеляжа с пассажирской гермокабиной. На главной палубе размещались гардероб, буфет, три туалета, пассажирские кресла по пять в ряд (три справа и два слева). Под полом гермокабины находилось два грузовых отсека с люками в полу, рассчитанные на механизированную погрузку.

Прежде чем Ил-18 выполнил свой первый полёт, его двигатели были заменены на АШ-73TK (2400 л. с.). Они приводили в движение 4-лопастные регулируемые винты AВ-16НМ-95 двойного действия. Электро-тепловые противообледенительные устройства были установлены на передних кромках крыльев, вертикального и горизонтального оперения. От обледенения были также защищены окна кабины и винты самолёта. Система наддува обеспечивала нормальное давление и температуру в кабине вплоть до максимальной высоты полёта.

Лётно-технические характеристики

Литература 
 Из истории советской авиации: Самолёты ОКБ имени С. В. Ильюшина / Новожилов Г. В., Лещинер Д. В., Шейнин В. М. и др.; Под ред. Г. В. Новожилова. — М.: Машиностроение, 1990. — С. 216—223
 

Самолёты Ильюшина
Пассажирские самолёты СССР
Предсерийные самолёты и прототипы